Untertan bezeichnet:

 Untertan, eine Person, die der Herrschaft eines anderen unterworfen ist
 Untertan (Zelter), Roman von Joachim Zelter

Der Untertan bezeichnet:
 Der Untertan, Roman von Heinrich Mann
 Der Untertan (Film), Verfilmung des Romans
Siehe auch:
 Unterthann